Blaikie peut faire référence à : 
 Bill Blaikie (1951-2022), homme politique canadien.
 Daniel Blaikie (né en 1984), homme politique canadien.
 Heenan Blaikie (1973-2014),  ancien cabinet d'avocats canadien.
 Rebecca Blaikie (née en 1978), femme politique canadienne.
 Richard Blaikie (né en 1965), physicien néo-zélandais.
 Thomas Blaikie (1751-1838), jardinier écossais.